Cadogan Puede referirse a:

Nombre del lugar 
 el municipio de Cadogan (condado de Armstrong, Pensilvania).

Apellido 
 George Cadogan Gardner McKay, actor estadounidense
 León Cadogan, un antropólogo y etnólogo paraguayo.
 William,  conde de Cadogan